PCM steht als Abkürzung für:

 Pacific-Rim Conference on Multimedia, eine große jährliche internationale Konferenz als Forum für die Verbreitung von aktuellen technologischen Fortschritten und Forschungsergebnissen
 Paracetamol, ein Arzneimittel gegen Schmerzen
 phase-change material (englisch für „Phasenwechselmaterial“), Werkstoffe, die beim Phasenübergang erwünschte Materialeigenschaften zeigen; siehe Latentwärmespeicher, Phase-Change-Technik
 phase-change memory (englisch für „Phasenwechselspeicher“), ein nichtflüchtiger Speicher, siehe Phase-change random access memory
 planar chiral metamaterials
 Porsche Communication Management, die Telefon- und Musikausstattung bei Automobilen von Porsche
 Pro Cycling Manager, eine Computerspielserie der Firma Cyanide
 Puls-Code-Modulation, eine Modulationsform, bei der ein analoges Signal binär kodiert wird
 Primetrack Content Management, ein Web-Framework in PHP/MySQL für die Erstellung und Verwaltung von dynamischen Webseiten
 Process Communication Model (englisch für „Prozess-Kommunikationsmodell“), ein umfassendes Modell der Kommunikation
 Process Control Monitoring
 Process Compliance Management
 Protection Circuit Module, eine Schutzplatine für (Lithium-)Batterien
 „italienische“ Tripeltherapie zur Eradikation von Helicobacter pylori, bestehend aus Protonenpumpenhemmer, Clarithromycin und Metronidazol
 Psychological Continuum Model, ein Modell zur Einteilung von Konsumenten bezüglich ihrer psychologischen Verbindung zu Sport oder einem Event
 Ein Verfahren zur Ermittlung des Kohlenstoffäquivalents

Politik:
 Partidul Civic Maghiar, rumänische Bezeichnung der Ungarischen Bürgerpartei in Rumänien, siehe Partidul Civic Maghiar-Magyar Polgári Párt
 Partido Comunista Mexicano, ehemalige kommunistische mexikanische Partei
 Presidenza del Consiglio dei Ministri, das italienische Ministerratspräsidium

Unternehmen:
 PCM Uitgevers, ein ehemaliger niederländischer Verlagskonzern, der vom belgischen Medienunternehmen De Persgroep übernommen worden ist und nun De Persgroep Nederland heißt
 Peugeot Citroën Moteurs, ein Motorhersteller im Konzernverbund des Autoherstellers PSA Peugeot Citroën

pcm steht für:
 Nigerianisches Pidgin (ISO 639-3-Code)
 Per cent mille: der tausendste Teil eines Prozents
 per calendar month: pro Kalendermonat

PCM